Gaby steht für:

den Vornamen Gaby, sowie

 Gaby (Aostatal), ein Ort im Aostatal in Italien
 Gaby (Film), ein Spielfilm von Curtis Bernhardt aus dem Jahr 1956 
 (1665) Gaby, ein Hauptgürtelasteroid
 Île Gaby, eine Insel im Kerguelen-Archipel

Gaby ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Fred Gaby (1895–1984), britischer Hürdenläufer
 Gabriel Thohey Mahn-Gaby (1927–2016), katholischer Bischof

GABY steht für:
 Go-Ahead Bayern GmbH, bayerisches Eisenbahnverkehrsunternehmen (Halterkürzel der Europäischen Eisenbahnagentur)

Siehe auch:
 Gabi (Begriffsklärung)
 Gabii
 Gabby
 Zonen-Gaby, Titelbild-Figur der Satirezeitschrift Titanic  (1989)

GABY